Buzalka ist der Familienname folgender Personen:

 Michal Buzalka (1885–1961), slowakischer Geistlicher, Weihbischof in Trnava
 Nora Buzalka (* 1982), deutsche Theaterschauspielerin